Oeralmasj (bedrijf), de grootste zware machinefabriek van Rusland
 Oeralmasj (microdistrict), de woonwijk bij deze fabriek
 Oeralmasj (metrostation), een station van de metro van Jekaterinenburg in deze woonwijk
 Oeralmasj (maffia), de Jekaterinenburgse maffiagroep uit deze woonwijk